Подозрение:

 
 
 
 Подозрение (Звёздные врата: Атлантида) — пятая серия первого сезона научно-фантастического телесериала «Звёздные врата: Атлантида».

Примечания